PHM steht für:
 Polizeihauptmeister
 portugiesisch Porta-Helicópteros Multipropósito, „Mehrzweck-Hubschrauberträger“, siehe PHM Atlantico

phm steht für:
 Phimbi (ISO-639-3-Code), Varietät der Bantusprache der Nsenga in Sambia und Mosambik

Abkürzung